U19 ou U-19 peut faire référence à :
 Ligne U19 du métro léger de Stuttgart ;
 , plusieurs sous-marins allemands ;
 U19, une catégorie sportive, nommée Junior, réservée aux joueurs de moins de 19 ans (Under the age of 19 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères